Diego Sozzani – politico italiano
 Franca Sozzani – giornalista italiana
 Nino Sozzani – generale italiano